Юнгвирт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Юнгвирт, Курт (род. 1929) — деятель австрийского и международного шахматного движения.
 Юнгвирт, Флориан (род. 1989) — немецкий футболист.